Павел Березин:
 Березин, Павел Никитич (в монашестве Платон; 1788—1828) — архимандрит Русской православной церкви, ректор Киевской Духовной академии.
 Березин, Павел Фёдорович (1904—1976) — генерал-майор авиации, военный разведчик.